Gelman es la versión rusa del apellido Helman y puede referirse a:

 Alexander Gelman (1960-), director teatral ruso-estadounidense.
 Brett Gelman (1976-), actor y comediante estadounidense.
 Jacques Gelman (1909–1986), productor de cine mexicano.
 Juan Gelman (1930–2014), poeta argentino.
 Kimiko Gelman (1966-), actriz estadounidense.
 Larry Gelman (1930-), actor estadounidense.
 Macarena Gelman (1976-), militante por los derechos humanos, funcionaria y militante política uruguaya, nieta del poeta argentino Juan Gelman.
 Maksim Gelman (1988-), acusado de asesino itinerante en Nueva York. 
 Michael Gelman (1961-), productor de televisión estadounidense.
 Polina Gelman (1919-2005), aviadora militar soviética.
 Rita Golden Gelman (1937-), escritora estadounidense de literatura infantil y juvenil.
 Susan Gelman, profesora en la Universidad de Míchigan.